Kozlicek ist der Familienname von:

 Ernst Kozlicek (* 1931), österreichischer Fußballspieler
 Paul Kozlicek (1937–1999), österreichischer Fußballspieler